Prophysaon fasciatum är en snäckart som beskrevs av Cockerell 1890. Prophysaon fasciatum ingår i släktet Prophysaon och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
fasciatum